B 188 steht für:

 die Bundesstraße 188 in Deutschland
 die Silvrettastraße (B 188) in Österreich

Abkürzung